NIS může znamenat:
 Nový izraelský šekel, izraelská měna
 Network Information Service, protokol adresářové služby
 Nemocniční informační systém